«Правда лейтенанта Климова» — советский полнометражный цветной художественный фильм, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1981 году режиссёром Олегом Дашкевичем по повести Леонида Крейна «Дуга большого круга».

Премьера фильма в СССР состоялась в мае 1982 года.

Сюжет 
Морского офицера Климова (Андрей Ростоцкий) за «пьяную драку» понизили в звании и перевели на Северный флот. На новом месте службы ему не доверяют и назначают на тренажёр. Постепенно выясняется, что Климов отличный специалист, что он боксёр и не пьёт, и что ударил любовника своей жены всего один раз. Лейтенанту удаётся получить назначение на лодку и хорошо зарекомендовать себя во время учений.

В главных ролях 
 Андрей Ростоцкий — Климов Павел Сергеевич
 Юрий Каморный — Степанов Евгений Васильевич, капитан 2-го ранга, командир подводной лодки
 Павел Иванов — Забелин Андрей Николаевич, капитан 3-го ранга, замполит
 Пётр Шелохонов — Червоненко Николай Максимович, старший мичман, боцман

В ролях 
 Игорь Добряков — Соснихин, капитан-лейтенант, затем капитан 3-го ранга, старший помощник командира
 Валерий Доронин — Бирюков Сергей Владимирович, однокашник Павла
 Андрей Рахманов — Примак Игорь Петрович, капитан 1-го ранга, начальник штаба
 Александр Липов — Ефремов, капитан 2-го ранга, начальник учебного центра
 Борис Химичев — Контр-адмирал, командир соединения (роль озвучивал — Игорь Ефимов)
 Ирина Гусева — Ирина Николаевна Червоненко
 М. Матвеева — Вера Ивановна
 Василий Петренко — Генка Дранов, старшина 2-й статьи
 Анатолий Горин — Громов, матрос

В эпизодах

 Елизавета Акуличева — Зоя, мать Павла
 Олег Ефремов — Астахов
 Василий Корзун — Сергей Иванович Климов, отец Павла, капитан I ранга
 Иван Краско — капитан I ранга
 Елена Кондулайнен — Люся, жена/бывшая жена Павла
 А. Огородников
 Александр Поляков
 Юрий Соловьёв — подполковник в военной прокуратуре
 Валерий Филонов
 Марина Юрасова — Галина Георгиевна (в титрах указана как Н. Юрасова)
 Александр Бахаревский — командир БЧ (в титрах не указан)
 Владимир Смирнов — мичман (в титрах не указан)

Съёмочная группа выражает благодарность матросам и офицерам Военно-морского флота, принимавшим участие в киносъёмках.

Съёмочная группа 

 Автор сценария — Леонид Крейн
 Режиссёр-постановщик — Олег Дашкевич
 Оператор-постановщик — Борис Тимковский
 Художник-постановщик — Владимир Гасилов
 Композитор — Владлен Чистяков
 Звукооператор — Гарри Беленький
 Ансамбль ЛВО
 Дирижёр — Н. Кунаев
 Оркестр штаба ЛВО
 Дирижёр — Б. Павлов
 Ансамбль «Джаз-комфорт»
 Режиссёр — Б. Гольчиков
 Операторы: Аполлинарий Дудко, В. Тупицын
 Монтаж Н. Сурковой
 Грим А. Павлова, Е. Месхиевой
 Костюмы Юлии Колотко
 Ассистенты:
 режиссёра — Владимир Белов, Ю. Назаренко
 оператора — Н. Корозин, Н. Лазуткин
 Комбинированные съёмки:
 оператор — А. Торговкин
 художник — Юрий Боровков
 Главный консультант — Адмирал А. П. Михайловский
 Консультант — Капитан I ранга А. П. Андреев
 Редактор — Е. Печников
 Директор картины — Г. Петелин

Признание и награды 
Серебряные медали имени А. Довженко (1983, удостоены сценарист Л. Крейн, режиссёр О. Дашкевич, оператор Б. Тимковский, актёр А. Ростоцкий)

Ссылки 
 
 «Правда лейтенанта Климова» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 «Правда лейтенанта Климова» на сайте «Энциклопедия отечественного кино».
 

Фильмы СССР 1981 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы Олега Дашкевича
Фильмы о моряках
Фильмы о подводниках
Экранизации повестей
Фильмы на русском языке